Штумп () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Штумп, Ален — швейцарский лыжник, бронзовый медалист чемпионатов мира по спуску на скорость (1985, 1987).
 Штумп, Вальтер (1923—2001) — швейцарский лыжник, чемпион Швейцарии по слалому (1946—1949), лыжному двоеборью (1946, 1948—1950) и скоростному спуску (1948, 1949) в составе клуба «Штоос».
  (род. 1943) — немецкий политик, ландрат района Рейн-Эрфт (1999—2013).
  (1890—1963) — немецкий политик, делегат 1-го Федерального собрания (1949).
  (род. 1950) — швейцарский германист и политик, депутат Национального совета Швейцарии (1995—2011).
  (1920—2005) — швейцарский лыжник, многократный чемпион Швейцарии по лыжному двоеборью, участник зимних Олимпийских игр (1948).
 Штумп, Нильс (род. 1997) — швейцарский дзюдоист, чемпион Швейцарии (2016), бронзовый медалист Гран-при Тбилиси серии Мирового тура дзюдо (2018) b победитель Открытого чемпионата Европы в Одивеласе (2019) в категории до 73 кг.
 Штумп, Роже (род. 1967) — швейцарский лыжник, участник зимних Олимпийских игр (1992).
  (род. 1953) — швейцарская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр (1972).

См. также 
 Стумп — блюдо бельгийской и нидерландской кухни на картофельной основе.